Трухильянос () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бадахос в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Мерида. Население — 1433 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Бадахоса